Die Liste der Spieler des VfB Lübeck umfasst alle Spieler, die seit 1994 mindestens einen Einsatz in der ersten Fußballmannschaft der Herren des deutschen Sportvereins VfB Lübeck vorzuweisen haben. Erfasst sind somit alle Spieler, die für den Verein in der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, der Schleswig-Holstein-Liga oder dem DFB-Pokal spielten. Spieler, die nur im Landespokal eingesetzt wurden, sind nicht berücksichtigt.

Legende 

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Vorname Nachname. Sortiert sind die Spieler nach ihrem Nachnamen.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
 von und bis: Nennt jeweils den Zeitraum, in dem der Spieler beim VfB Lübeck unter Vertrag stand.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den VfB Lübeck in der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord beziehungsweise der Schleswig-Holstein-Liga absolviert hat.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den VfB Lübeck in den Ligaspielen erzielt hat.
 Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den VfB Lübeck im DFB-Pokal absolviert hat. Spiele im Landespokal sind nicht berücksichtigt.
 Pokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den VfB Lübeck im DFB-Pokal erzielt hat. 13 Tore, die in Elfmeterschießen erzielt wurden, sind in der Liste nicht erfasst.
 Spiele insgesamt (Spiele insg.): Nennt die Summe der absolvierten Spiele in den Liga- und Pokalwettbewerben.
 Tore insgesamt (Tore insg.): Nennt die Summe der erzielten Tore in den Liga- und Pokalwettbewerben.

Die Liste ist bis zum Stand des 1. Juli 2022 vollständig. Spieler, die erst in der Saison 2022/23 ihr erstes Spiel für den Verein absolvierten, sind noch nicht aufgeführt.

Spieler, die aktuell beim VfB Lübeck spielen, sind in der Liste grau hinterlegt.

Spielerliste

Anmerkungen

Quellen und Weblinks 
 Offizielle Internetseite des VfB Lübeck
 Spielerprofile auf fussballdaten.de
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Nord-Chronik: Regionalliga Nord 1994-2000

!
Lubeck Vfb
Fussballspieler Lubeck Vfb